Le nom Pittsboro peut désigner :
 Pittsboro (Caroline du Nord)
 Pittsboro (Mississippi)
 Pittsboro (Indiana)

Homonymie de localités aux États-Unis